

Presentación previa 
Renzo Olivo y Horacio Zeballos eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Facundo Argüello y Roberto Maytín ganaron el título tras derrotar en la final Aleksandre Metreveli y Dmitry Popko.

Cabeza de serie

  Radu Albot /  Sergey Betov (Cuartos de final)
  Mikhail Elgin /  Alexander Kudryavtsev (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Denys Molchanov /  Aleksandr Nedovyesov ''(Primera ronda)
  Denis Matsukevich /  Andrei Vasilevski ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Hoff Open 2016